Název Přimda má více významů:

 Přimda – město v okrese Tachov
 Přimda (hrad) – zřícenina hradu nad městem Přimda
 Přimda (Český les) (848 m) – kopec severozápadně od města Přimdy se stejnojmenným hradem
 Přimda (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Tachov
 Pfreimd (řeka) – řeka v Bavorsku
 Pfreimd – město v Bavorsku